
Termin -{R50}- ima više značenja.

 R-oznake, R50: Veoma toksično za vodene organizme
 R50 put (Južna Afrika), autoput